Мнесфей — персонаж античной мифологии, сын Клития, из Лирнесса, потомок Ассарака.
 (9023) Мнесфей — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты, принадлежащий к редкому спектральному классу T.